Чжоу Янь (; ) — китайская кёрлингистка, в составе команды Китая первый на  и , третий на .

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : золото (, , , , , ), серебро (, , , ).
 Зимние Азиатские игры: бронза (2007).
 Зимние Универсиады: золото (2009).

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Чемпионы мира по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Призёры Универсиад в кёрлинге
Чемпионы Азиатских игр по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу